Оро се може односити на:
 Оро (игра), врста народне игре (кола)
 Црногорско оро
 Македонско оро

Може се односити и на:
 Оро (песма), песма којом се представила Србија на Песми Евровизије 2008. у извођењу Јелене Томашевић

Као и на топониме:
 Насеља у Италији:
 Оро (Верчели)
 Оро (Перуђа)

 Насеља у Мексику: 
 Оро Бланко (Аламо Темапаче) 
 Оро Бланко, Естабло (Тихуана) 
 Оро Верде (Мазатан)
 Оро Верде (Хименез) 
 Оро Верде (Хесус Каранза) 
 Оро Верде (Сан Рафаел) 
 Оро Верде (Тамијава) 
 Оро Верде (Моктезума) 
 Оро Верде, Ел Аренал (Исла) 
 Оро Верде (Кармен) 
 Оро Верде (Тапачула) 
 Оро Верде (Теколутла) 
 Оро Верде (Сикотенкатл) 
 Оро Негро (Имурис) 
 Оро Пинто, Горос Уно (Аоме) 
 Оро Фино (Морелос) 
 Оро Чино (Урике)